Võduvere, village de la commune de Jõgeva du comté de Jõgeva en Estonie ;
 Võduvere, village de la commune de Kadrina du comté de Viru occidental en Estonie ;